

Geografia 
 Passo – comune della Grecia comprendente l'isola di Passo, quella di Antipasso e numerose isole disabitate
 Isola di Passo – isola del mar Ionio

Altro 
 Passo – la distanza che separa i due piedi quando si cammina. Diversamente, per gli antichi romani il passus era inteso come la distanza tra il punto di distacco e quello di appoggio di uno stesso piede durante il cammino.
 Passo – in meccanica, uno dei principali parametri della filettatura
 Passo – una delle andature naturali del cavallo
 Passo – in tessitura, il varco che si apre nei fili dell'ordito
 Passo – in automobilismo, la distanza fra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori
 Passo – in toponomastica,
 il passo di montagna, punto di passaggio tra due valli di un percorso stradale
 oppure nelle aree pianeggianti indicava il ponte o la passerella che permetteva di attraversare un corso d'acqua
 Passo – in letteratura, una citazione o un estratto tratti da un'opera letteraria
 Passo – una delle unità di misura romane. Può essere "semplice" o "doppio". Si ritrova nella miglia, o "mille passi"
 Motore passo-passo – in elettrotecnica, un tipo di motore
 Passo – nella disciplina delle forze armate, ordine dato dal superiore durante la marcia per richiamare l'andatura del plotone e rimetterli a passo
 Passo – parola pronunciata nelle comunicazioni via radio per dare la parola a chi parla dall'altra parte

Altri progetti